

Geografia 
 Jaala – comune storico della Finlandia meridionale
 Lago Jaala – lago dell'Estonia

Persone 
 Lennart Jaala – giocatore e arbitro finlandese di hockey su ghiaccio